Прва лига Црне Горе у сезони 2007/08. је било друго такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2006/07. из лиге су испали Беране из Берана и Јединство из Бијелог Поља, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Ловћен из Цетиња као побједник Друге лиге и Бокељ из Котора, као побједник двомеча са Јединством.

Формат такмичења био је исти као прве сезоне, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2008/09, док ће другопласирана екипа и побједник Купа играти у квалификацијама за Куп Уефа. Трећепласирана екипа учествује у Интертото купу. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2007/08.

Клубови у сезони 2007/08.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Будућност је освојила титулу на основу бољег међусобног учинка против Зете и Могрена.

 Језеро је нови прволигаш.
 Младост испада у другу лигу.
 Сутјеска -3 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 Бокељ - 10 мјесто у првој лиги,
 Сутјеска - 11. мјесто у првој лиги,
 Челик - 2 мјесто у другој лиги,
 Јединство - 3 мјесто у другој лиги.

Листа стријелаца

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2007/08. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2008/09, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2008/09. пласирали су се Јединство из Бијелог Поља и Сутјеска из Никшића.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2008/09.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

Интертото куп

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2007/08.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2007/08.